Saryssou, rivière au Kazakhstan
 District de Saryssou au Kazakhstan